Сергей Карев:
 Карев, Сергей Анатольевич (род. 1986) — российский фигурист.
 Карев, Сергей Петрович (род. 1950) — заслуженный конструктор России, нижегородский краевед.